Los XVII Juegos de la Mancomunidad se celebraron en Mánchester (Reino Unido), del 25 de julio al 4 de agosto de 2002, bajo la denominación Manchester 2002.

Participaron un total de 3.863 deportistas representantes de 72 estados miembros de la Mancomunidad de Naciones. El total de competiciones fue de 282 repartidas en 17 deportes.

Medallero

Véase también 
 Juegos de la Mancomunidad
 Mancomunidad de Naciones
 Juegos Olímpicos

Referencias

Enlaces externos 

 Federación de los Juegos de la Mancomunidad
 Sitio oficial de los Juegos de la Mancomunidad

2002
Eventos deportivos celebrados en el Reino Unido
Deporte en Mánchester
Eventos multideportivos en 2002
Deporte en Reino Unido en 2002